Jelle Wallays (1989 - ), coureur cycliste belge ;
 Jens Wallays (1992 - ), coureur cycliste belge.

Autres 
 Imprimerie Wallays, ancienne imprimerie de Roubaix

Notes et références